Анато́лий Ива́нович Ко́лесов (, с. Литвинское (ныне Осакаровского района), Карагандинская область — , Москва) — советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион (1964), трёхкратный чемпион мира, преподаватель, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).

Биография 
В 1958 году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Член КПСС с 1964.

Олимпийский чемпион 1964 года (Токио) по классической борьбе. Чемпион мира (1962—1963, 1965), чемпион СССР (1959, 1964).

Главный тренер сборной команды СССР по борьбе (1966—1969).

С 1969 по 1992 гг. — заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.

С 1991 по 1993 гг. — Заместитель руководителя Спортивного совета СНГ.

Возглавлял рабочую группу Олимпийского комитета России по координации подготовки к Играм XXVI Олимпиады «Атланта-96».

Был членом Ассоциации национальных Олимпийских комитетов СНГ;

Президент Федерации борьбы СССР (1991).

Был руководителем рабочей группы «Сидней-2000».

Был руководителем группы «Афины-2004» Олимпийского комитета России.

Опубликовал более 100 научных работ.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2001) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх ХХVII Олимпиады 2000 года в Сиднее
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года
 2 ордена Трудового Красного Знамени (30.03.1965; 1980)
 Орден Дружбы народов (21.06.1989)
 3 ордена «Знак Почёта» (1972, 1976, 1988)
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 
 ОЗП72

Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Похороненные на Троекуровском кладбище
Борцы полусреднего веса
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Члены КПСС
Главные тренеры сборной СССР по классической борьбе